All Hallows’ Eve est un film d'horreur américain réalisé par Damien Leone et sorti en 2013.

Synopsis 

L'histoire se déroule un soir d'Halloween, une baby-sitter est engagée pour garder 2 enfants, ils découvrent alors une cassette dans le sac à bonbons du jeune garçon et décident de la visionner, elle comporte alors 3 histoires d'halloween effrayantes et elle confronte au clown démoniaque.

Fiche technique 
 Titre original : All Hallows’ Eve
 Titre français : 
 Réalisation : Damien Leone 
 Pays d'origine : 
 Lieu de tournage : 
 Durée : 83 minutes
 Date de sortie : 
  :  (directement en vidéo)
 interdit aux moins de 12 ans

Distribution 
 	: Sarah
 Mike Giannelli : 
 Catherine A. Callahan : Caroline
 Marie Maser : Woman
 Kayla Lian : Casey
 Cole Mathewson : Timmy
 Sydney Freihofer : Tia

Spin off 

 Terrifier (film) (l'acteur David Howard Thornton prend la place de Mike Giannelli pour le rôle de Art le clown)

 The 9th Circle (court métrage)

Liens externes 
 

Film américain sorti en 2013
Film d'horreur américain
Film fantastique américain
Film sur Halloween